Situ kan syfta på följande:

 Situationisterna, politisk rörelse

Geografi

Indonesien 

 Kelurahan Situ, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Situ, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar